

Freguesias de Portugal
Cabeçudo — da Sertã
Cabeçudos — de Famalicão

Animais
Fila brasileiro — cão, também chamado cabeçudo boiadeiro
Girino — ou peixe-cabeçudo; larvas de anuros (como as rãs e sapos), caudados (salamandras) e ápodes
Cabeçudo (ave) — Leptopogon amaurocephalus

Peixes
Uranoscopidae — da família dos Uranoscopidae.
Pimelodus ornatus — da família dos Pimelodidae, também conhecido como bagre ou bagre-cabeçudo
Caranx hippos — também chamado xaréu
Coryphaena hippurus — ou dourado, dourado-do-mar, delfim ou mahi-mahi

Plantas
Syagrus coronata — também conhecida como palma de licuri e ouricuri
Butia capitata — ou butiá,  aricuri, alicuri, nicuri, ouricuri ou coco-coronata
Attalea phalerata — ou guacuri

Outros usos
Gigantone — figura processional que por vezes é acompanhada por cabeçudos
Cabeçudoss — banda brasileira de rock

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de animais
Desambiguações de vegetais